Warschauer Brücken steht für:

 Warschauer Brücken (Breslau), Gruppe von Oderbrücken in Breslau

Siehe auch:
 Warschauer Straße #Warschauer Brücke, S-Bahn und U-Bahn in Berlin